«Правдивая история» — сатирико-фантастическая новелла Лукиана.
 «Правдивая история» — американский драматический триллер 2015 года режиссёра Руперта Гулда.
 True Story — американский журнал, издаваемый с 1919 года.